Godefroy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Godefroy-Lebeuf (1852–1903), französischer Botaniker
 Charles Godefroy (1888–1958), französischer Militärflieger
 Denis Godefroy, eigentlicher Name von Dionysius Gothofredus (1549–1622), französischer Rechtswissenschaftler
 Denis Godefroy (1615–1681), französischer Historiker und Herausgeber
 Frédéric Godefroy (1826–1897), französischer Gelehrter und Lexikograph
 Jacques Godefroy, eigentlicher Name von Iacobus Gothofredus (1587–1652), französischer Jurist und Politiker
 Marie Godefroy (1873–1953), französischer Trappistenabt
 Théodore Godefroy (1580–1649), französischer Historiograph und Diplomat

Siehe auch:
 Godeffroy
 Godefroi